Tupadly is de naam van een tweetal gemeenten in Tsjechië:
 Tupadly (okres Kutná Hora), gemeente in okres Kutná Hora
 Tupadly (okres Mělník), gemeente in okres Mělník